Thomas County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Thomas County (Georgia)
 Thomas County (Kansas)
 Thomas County (Nebraska)